La casa Edmon Bebié és un edifici noucentista situat a la Gran Via de les Corts Catalanes xamfrà amb el carrer de Girona, a la Dreta de l'Eixample.

Cap al 1895, l'enginyer suís Edmond Bebié Wild, propietari d'una fàbrica de filats de llana prop de Zúric, va adquirir un terreny a la vora del riu Ter, entre els municipis de Montesquiu i les Llosses, i hi fundà una colònia tèxtil, la Farga de Bebié, també coneguda com la "colònia dels suïssos", que es va mantenir activa fins a l'any 2008.

A Barcelona, el seu fill Edmon Bebié va adquirir la casa que Victòria de Grassot i Valldejuli havia construït el 1882 al xamfrà de la Gran Via i el carrer de Girona, i el 1923 va encarregar-ne la reforma a l'arquitecte Miquel Madorell i Rius per a establir-hi la seu corporativa. Entre d'altres coses, aquesta intervenció va suposar la remunta d'un pis i la millora estètica de la façana amb un nou estucat, baranes de ferro forjat als balcons i un coronament mixtilini. A la reixa de la porta principal podem veure les inicials E.B., i al medalló damunt la llinda el nom Bebié.

El 2009, l'edifici va ser adquirit per la immobiliària Servihabitat, filial de La Caixa, que el va rehabilitar per fer-hi apartaments de luxe.

Referències

Enllaços externs 
 

Edificis de la Gran Via de les Corts Catalanes
Obres de Miquel Madorell